Układ jednostek miar MKS
 Międzynarodowy kod samochodowy
 Międzynarodowy kod samolotowy
 Międzynarodowy Kod Sygnałowy
 MKS (przedsiębiorstwo), producent programu Mks_vir
 Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
 Miejska Komunikacja Samochodowa
 Międzyszkolny klub sportowy